Шампионска лига 1997/98 е 6-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 43-то от началото.

През този сезон отново участват всички национални шампиони, след като това се случва през сезон 1993/94, тъй като според новите правила на европейските клубни турнири отново всички страни-членки могат да получат поне едно място в надпреварата. Ето защо освен носителят на трофея Борусия Дортмунд участват рекордните 55 отбора от 46 страни, като за пръв път в историята страните на места от 1 до 8 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат и своя вицешампион в турнира. За първи път в турнира участват отбори от Азербайджан, Армения, Република Македония и Словакия.

Финалът се играе на 20 май 1998 г. на Амстердам АренА в Амстердам.

Квалификационна фаза

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 23 и 30 юли 1997 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 13 и 27 август 1997 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 1997/98.

1 Първата среща завършва 3:2. Въпреки това официалният резултат е 3:0, след като ПСЖ използват наказан играч.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Четвъртфинал 
Срещите се играят на 4 и 18 март 1998 г.

Полуфинал 
Срещите се играят на 1 и 15 април 1998 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1997/98
 Купа на УЕФА 1997/98

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1997/98
 Детайли на мачовете за сезон 1997/98 в rsssf.com

Европейска шампионска лига